Szakítópróba (anyagvizsgálat) – szerkezeti anyagok, kelmék, bőrök szakítással szembeni szilárdságának vizsgálata
 Szakítópróba (kapcsolatot eldöntő lépés) – átvitt értelemben emberi kapcsolatokat eldöntő lépés
 Szakítópróba – Just Married, amerikai–német romantikus vígjáték (2003), Ashton Kutcher és Brittany Murphy főszereplésével